Josefina Álvarez (Caracas, Venezuela, 19 de marzo de 1940) es una ceramista hija de Pastor Álvarez y Mariana Jiménez. Realiza estudios en la Escuela Cristóbal Rojas y el Taller Allpass (Espergaerde, Dinamarca) donde estudia los procedimientos de trabajo de la cerámica con alta temperatura. Ha sido reconocida con variados premios entre los cuales destaca el Premio de artes aplicadas del Salón Arturo Michelena y la Medalla de oro del Salón Nacional de las Artes del Fuego.

Obras 
Al año siguiente de graduarse en el Taller Allpass trabaja en la fábrica Formas en Caracas y funda el Taller Once, donde trabaja actualmente. Ha participado en diferentes exposiciones colectivas. Entre ellas se encuentra:
 Galería El Pez Dorado (Caracas, 1961).
 El XXIX Salón Oficial (1968).
 Los salones “Artes del fuego” (Sala Mendoza, 1970-1973, 1975, 1980, 1984 y 1987).
 El Salón de las Artes del Fuego (UC, 1971, 1974, 1982 y 1983).
 “Taller de cerámica” (MACC, 1977 y 1984).
 “III colectiva” (Galería Terracota, 1980).
 “Trato con el barro” (itinerante por Coro, Barquisimeto, Maracaibo y Porlamar, Edo. Nueva Esparta,1981).
 I Bienal Nacional de Artes Plásticas (MBA, 1981).
 British Crafts Center (Londres, 1985).
 “América, tierra y fuego” (Galería Deimos, Bogotá, 1989).
 “La técnica y el arte del barro” (Galería Tito Salas, 1989).
 “Cinco premios nacionales” (Galería Sólido, El Hatillo, Edo. Miranda, 1994).
 “Vínculo cerámico: Europa y Venezuela” (Sala Cadafe, 1995).
 “Diez presencias: las artes del fuego en Venezuela” (GAN, 1995).
 “Cerámica en pequeño formato” (Galería Alfa, Monterrey, México, 1997).
Álvarez reúne en su obra lo funcional de sus vasijas con la belleza de sus diseños. Su material de preferencia es el gres, con el que logra efectos y texturas rústicas características. El esmalte se encuentra casi eximido pero cuando lo aplica lo hace con la técnica de inmersión, para que prevalezca el color del barro. Ella misma prepara sus pastas y esmaltes. Las quemas generalmente son hechas en el horno de gas, aunque en ocasiones, dependiendo de los efectos que quiere lograr, utiliza el eléctrico.

Fernández Shaw opina sobre su obra: «En un momento en que la cerámica en el país parece estar derivando hacia la escultura, donde la búsqueda de una expresión volumétrica domina sobre la búsqueda clásica de la forma torneada y el esmalte sobrio característico de la alta temperatura, Álvarez reafirma su labor de continuar su expresión a través del uso del torno alfarero» (1983).

Exposiciones individuales 
 1968: Galería XX2, Caracas / Casa de la Cultura, ULA. 
 1970: Top Gallery, Caracas. 
 1973: Casa de América Latina, París. 
 1983: “En torno al gres”, Galería G, Caracas. 
 1986: “Encuentro con Morandi”, La Librería, Sala Mendoza.
 1987: “Gres, luz y color”, Sala Julio Arraga, Maracaibo. 
 1989: “Una línea para Vía”, Galería Vía, Caracas. 
 1991: “El color de la llama”, Galería de Arte Gala, Valencia, Edo. Carabobo ALV 42. 
 1992: “Texturas vibradas”, Galería Díaz Mancini, Caracas / “La vasija en gres”, Museo de Estado Anzoátegui, Barcelona, Edo. Anzoátegui. 
 1996: “La vasija en gres”, Museo de Anzoátegui, Barcelona, Edo. Anzoátegui. 
 1997: “Fuentes oferentes”, La Librería, Sala Mendoza. 
 1998: “Faros en Terráquea”, Tienda, Galería Terráquea, Caracas. 
 2002: “Lajas del camino”, Tienda, MACCSI. 
 2003: “Lajas de la memoria”, Tienda, Museo de Arte Colonial Quinta de Anauco, Caracas.

Premios 
 1968: Premio de artes aplicadas, XXVI Salón Arturo Michelena. 
 1971: Medalla de oro, I Salón Nacional de las Artes del Fuego, UC. 
 1974: Premio Nacional de Artes del Fuego (compartido con Anabella Schafer), II Salón Nacional de las Artes del Fuego, Sala Braulio Salazar.

Colecciones 
GAN / MACCSI / Museo de Ciudad Bolívar

Referencias 

Caraqueñas
Alfareros y ceramistas de Venezuela
Alfareras